

Персоналії 
 Лунд (прізвище)

Топоніми 

 Лунд (комуна) — адміністративна комуна в Швеції.
 Лунд — місто у Швеції, у лені Сконе.

Інше 
 Грьона Лунд () — парк розваг у Стокгольмі (Швеція).